Бомстра () — нидерландская фамилия. Известные носители:

  (1882–1972) — нидерландский математик.
 Бомстра, Йонас  — нидерландский фотограф.
 Бомстра, Кос  — нидерландский скульптор.
 Бомстра, Рул (род. 1993) — нидерландский шашист.
 Бомстра, Сютске  — нидерландская спортсменка (академическая гребля).